Bretagne Classic Ouest–France 2021 var den 85:e upplagan av det franska cykelloppet Bretagne Classic Ouest–France. Tävlingen avgjordes den 29 augusti 2021 med både start och målgång i Plouay. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av franska Benoît Cosnefroy från cykelstallet AG2R Citroën Team.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Bretagne Classic Ouest–France 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Frankrike